Germain steht für:

 Ateliers Germain, belgischer Autohersteller
 Germain (Vorname), männlicher Vorname

Germain ist der Familienname folgender Personen:
 Abel-Anastase Germain (1833–1897), französischer Bischof
 Alain Germain (* 1948), französischer Schriftsteller, Regisseur, Choreograph, Maler, Bühnen- und Kostümbildner
 André Germain (1882–1971; Pseudonym: Loïs Cendré), französischer Journalist, Literaturkritiker und Essayist
 André Germain (Kameramann) (1903–1988; geboren als Jules Germain), französischer Kameramann
 Anne Germain (1935–2016), französische Sängerin
 Antoine Louis Decrest de Saint-Germain (1761–1835), französischer General
 Carel B. Germain (1916–1995), US-amerikanische Sozialwissenschaftlerin
 Charles Germain (1831–1909), lothringischer Jurist und Mitglied des deutschen Reichstags
 Donovan Germain (* 1952), jamaikanischer Musikproduzent
 Ernest Germain de Saint-Pierre (ursprünglich Ernest Germain; 1814–1882), französischer Arzt und Botaniker
 François-Thomas Germain (1726–1791), französischer Silberschmied
 George Germain, 1. Viscount Sackville (1716–1785), britischer Soldat und Politiker
 Henri Germain (1906–1990), französischer Fußballfunktionär
 Hubert Germain (1920–2021), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung und Minister
 J. Hervey Germain (1888–1961), kanadischer Schauspieler und Humorist
 Jacques Germain (1915–2001), französischer Maler

 Jean-Augustin Germain (1839–1928), Erzbischof von Toulouse

 Jean Foucault de Saint-Germain-Beaupré († 1466), französischer Adliger und Militär
 Jean-Marc Germain (* 1966), französischer Manager
 Laurence St-Germain (* 1994), kanadische Skirennläuferin
 Louis Germain (1878–1942), französischer Zoologe

 Robert Germain (1884–?), belgisch-deutscher Maler und Grafiker
 Ryō Germain (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Sophie Germain (1776–1831), französische Mathematikerin
 Sylvie Germain (* 1954), französische Schriftstellerin
 Tabitha St. Germain (* 1964), US-amerikanische Synchronsprecherin
 Valère Germain (* 1990), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 St. Germain
 Germaine
 German
 Germann
 Germayn